Türkiye 1. Ligi 1998/99 was het eenenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen startte op 7 augustus 1998 en liep door tot en met 30 mei 1999.

De titel die Galatasaray SK behaalde, was de derde op rij; de club kwam daarmee in aantal kampioenschappen op gelijke hoogte met aartsrivaal Fenerbahçe SK; het totaal aantal gewonnen nationale bekers was drie maal zo hoog als dat van laatstgenoemde club. Na het behalen van de dubbel had Galatasaray SK twaalf nationale bekers verzameld. Net als Metin Oktay en Tanju Çolak in het verleden had nu ook Hakan Şükür (de Stier van de Bosporus) de topscorerstitel driemaal achter elkaar veroverd.

Omdat de bekerfinale dit jaar ging tussen Galatasaray SK en Beşiktaş JK, die beide geplaatst waren voor de Champions League, moest er - net zoals dat een jaar eerder in Nederland het geval was geweest - een beslissingswedstrijd komen tussen de twee verliezende halvefinalisten: het duel MKE Ankaragücu - Sakaryaspor eindigde in 5-0, waardoor MKE Ankaragücu volgend seizoen deel mocht nemen aan het UEFAcup-toernooi (het Europacup II-toernooi bestaat vanaf 1999 niet meer).

In de eindstand worden de bovenste vier plaatsen van de rangschikking ingenomen door de ploegen die bijna altijd in de top-vier eindigen. Onderin viel het doek voor Çanakkale Dardanelspor (na drie jaar), Kardemir DÇ Karabükspor (na twee jaar) en Sakaryaspor (na één jaar); de twee laatste ploegen keerden in de loop van de volgende eeuw terug in de Süper Lig. De twee andere nieuwelingen, debutant Erzurumspor en oudgediende Adanaspor, handhaafden zich, al dan niet met grote moeite.

Kaart

Eindstand 1998/99

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1998/99

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Erzurumspor (nummer 1 kampioenscompetitie 1. Lig 1997/98)
 Adanaspor (nummer 2 kampioenscompetitie 1. Lig 1997/98)
 Sakaryaspor (winnaar play-offs 1. Lig 1997/98)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Kayserispor (nummer 16 Süper Lig 1997/98)
 Şekerspor (nummer 17 Süper Lig 1997/98)
 Vansor AŞ (nummer 18 Süper Lig 1997/98)

Topscorers 1998/99

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1998/99